Joachim Son-Forget, né Kim Jae Duk le  à Séoul (Corée du Sud), est un homme politique franco-suisse.

Il est membre du Parti socialiste (PS) puis intègre La République en marche (LREM). Il est élu député dans la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein en 2017. Il se fait remarquer à partir de l'année 2018 par de multiples polémiques, qui causent son départ de LREM en 2018, puis du groupe UDI, Agir et indépendants, qu'il avait rejoint peu après.

En 2022, il rejoint le parti d'extrême droite Reconquête d'Éric Zemmour et soutient la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle. Il n'est pas réélu lors des élections législatives de la même année.

Situation personnelle

Famille 
Né à Séoul le , sous le nom de Kim Jae Duk, Joachim Forget est recueilli en , à l'âge de trois mois. Il est adopté par une famille française (composée d'une mère au foyer et d'un père juriste) et grandit alors à Marnay-sur-Marne. 

Il est marié en secondes noces avec une femme coréenne. Vivant à Genève avec son épouse, leur fille et son garçon né de son premier mariage, il travaille jusqu'en 2019 à Lausanne au CHUV comme radiologue spécialisé en IRM cérébrale. 

Joachim Son-Forget obtient la nationalité kosovare en  . Il explique avoir été  ; il est par ailleurs vice-président du groupe d'amitié France-Kosovo à l'Assemblée nationale. Il obtient en 2018 la .

Il est naturalisé suisse en 2020.

Études 
Joachim Son-Forget fait ses études à Dijon, Paris puis Lausanne. En 2005, il est titulaire d'un master recherche en sciences cognitives (co-accrédité par l'université Paris-Descartes, l'EHESS et l'ENS Paris) qu'il valide avec un mémoire encadré par Stanislas Dehaene. Poursuivant aussi des études de médecine, il obtient en 2008 son diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales à l'université de Dijon puis passe l'examen classant national où il est classé 4592 sur 5836 candidats. À la suite de cet examen, il décide de poursuivre son cursus médical en Suisse, où il obtient en 2009 le diplôme fédéral de médecine, et d'y effectuer l'intégralité de son internat, en tant qu'interne en radiologie au centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne.

Il obtient en 2015 un doctorat en médecine et doctorat ès sciences (deux diplômes simultanés, M.D. et Ph.D., délivrés sur la base d'une seule thèse) en neurosciences cohabilité par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l'université de Lausanne. Sa thèse, rédigée sous la direction d' et Reto Meuli, porte sur le thème des mécanismes visuo-vestibulaires de l'auto-conscience corporelle.

En 2017, il est inscrit sur la liste des médecins suisses avec la spécialité radiologie.

Autres activités 
Joachim Son-Forget officie un jour et demi par semaine au CHUV à Lausanne (Suisse), comme radiologue spécialiste du cerveau.

Il a comme passion le tir au fusil, sur cibles de 300 à  mètres. Il est ceinture noire de karaté.

Jouant du clavecin, il assure la première partie d'un concert de bienfaisance d'Alexandre Tharaud, au Victoria Hall de Genève, le . Le , il donne un récital au festival libanais Al-Bustan lors des  du festival, à guichet fermé, dans le cadre de la résidence des Pins à Beyrouth.

En 2019, il sort un single En couleurs avec le rappeur français Doc Gynéco, rencontré dans une émission de télévision animée par Cyril Hanouna.

En avril 2020, il publie un roman auto-édité, L'Invisible esquissé .

Il parle le guègue, un dialecte de l'albanais parlé au Kosovo. Il connaît d'autres langues : le slovène, le croate et l'hébreu.

Parcours politique

Militant du Parti socialiste 
Il est secrétaire de la section genevoise du Parti socialiste français au sein de la fédération des Français de l'étranger, et président du comité des militants du Parti socialiste européen en Suisse, .

Député des Français établis hors de France

Élection et débuts sous l’étiquette LREM 
En 2017, candidat nommé par La République en marche (LREM) aux élections législatives dans la sixième circonscription des Français établis hors de France (qui comprend la Suisse et le Liechtenstein), Joachim Son-Forget est élu avec  des voix au premier tour des élections législatives le , contre  pour sa principale concurrente, la députée sortante Claudine Schmid, investie par Les Républicains. Mais la forte abstention ne lui permet pas d'être directement élu. Au second tour, il obtient  des voix alors que l'abstention culmine à . À l'Assemblée nationale, il rejoint le groupe La République en marche. 

Le , lors du congrès de LREM, il présente une liste défiant les ténors du parti, qui défend une pratique horizontale du pouvoir dans l'organisation du mouvement. Sa liste « Territoires, En Marche ! » est battue, obtenant  sur 521, soit  des suffrages, à main levée. En , après six mois à l'Assemblée nationale, il est classé à la  des parlementaires par le magazine Capital avec notamment sept interventions dans l'hémicycle et neuf en commission, classement qui ne prend pas en compte les éléments qualitatifs d'activité des députés.

Il est l'auteur et premier signataire d'une tribune dans le journal Le Monde co-signée par  s'insurgeant contre la pratique de la pêche à impulsion électrique en mer du Nord. Dans la suite, il rédige une proposition de résolution européenne dont il est premier signataire et rapporteur en commission des Affaires économiques et en hémicycle. L'Assemblée nationale adopte ce texte porté par les groupes LREM et MoDem qui appelle le gouvernement à .

Candidature à la direction de La République en marche
Après la nomination de Christophe Castaner comme ministre de l'Intérieur en , il se déclare candidat pour lui succéder à la direction de La République en marche. Il propose qu’une coprésidente, issue de la société civile, spécialiste des questions environnementales, soit élue à ses côtés. Stanislas Guerini succède à Christophe Castaner, tandis que Joachim Son-Forget remporte  des voix. Selon les journalistes Jérémy Marot et Pauline Théveniaud, sa candidature permet d'éviter que celle de Stanislas Guerini soit la seule, ce qui  ; elle est facilitée par Stanislas Guerini et Philippe Grangeon, qui lèvent . Il ne parvient pas à intégrer le bureau exécutif du parti comme il l'espérait.

Prises de position polémiques et départ de LREM 
Sur son compte Twitter, Joachim Son-Forget  et est qualifié par certains observateurs de mauvais choix ou de troll politique. Le , il prend la défense du forain parisien Marcel Campion, après que ce dernier a tenu publiquement des propos estimés homophobes. Sa défense de Marcel Campion est condamnée par son collègue Stanislas Guerini et par le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre. Le , Joachim Son-Forget estime que le président Donald Trump est . Il précise qu'il entend par là que le président américain est comme une personne qui . Le , il tient sur Twitter des propos jugés sexistes à l'encontre de la sénatrice d'opposition Esther Benbassa, critiquant sa manière de se maquiller. La polémique enfle quand Joachim Son-Forget répond aux critiques par une photo d'Esther Benbassa maquillée, envoyée une cinquantaine de fois à différents contradicteurs, ce qui est considéré comme du harcèlement par la sénatrice. Il continue dans la nuit du 27 au  par de nombreux tweets  et de , selon les propos du HuffPost. Lors de la dernière semaine de l'année 2018, le nombre d'abonnés à son compte Twitter est passé de  à .

Le , le groupe La République en marche se désolidarise de ses propos par la voix de son président, qui annonce l'envoi d'une lettre d'avertissement du bureau exécutif du parti. Ces réserves sont accueillies avec circonspection par l'intéressé, qui fait savoir qu'être compris ou pas ne lui fait  ; il explique avoir souhaité . Il revendique sa liberté d'expression et le fait de ne pas avoir de . Trois jours plus tard, il démissionne du parti et du groupe LREM. Il siège comme député non-inscrit. En , il vote pour la confiance au nouveau gouvernement Jean Castex.

Entre droite et extrême droite et échec aux législatives de 2022 Joachim Son-Forget annonce le  participer à la création d'un nouveau parti, baptisé Je suis français et européen (JSFee), tout en continuant à soutenir Emmanuel Macron. Son-Forget fixe comme but à son parti d'être , précisant que la . Prônant selon ses termes , il soutient le référendum d'initiative citoyenne (RIC), qui émerge lors du mouvement des Gilets jaunes, ainsi que la baisse des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. JSFee prend par la suite le nom de Valeur absolue. Après l'avoir annoncé en décembre, Joachim Son-Forget renonce finalement en  à présenter une liste aux élections européennes de 2019, préférant  à la politique via son nouveau parti, qui a l'ambition d'être une . Il annonce dans le même temps que celui-ci réunit . Le parti Valeur absolue est dorénavant dissous.

Il s'apparente à l'Assemblée nationale au groupe UDI, Agir et indépendants (UAI) le . Il en devient membre le  de la même année.

Témoin d'une agression à Nice en , il utilise l'expression , en vogue dans les milieux d'extrême droite, pour désigner les agresseurs d’origine immigrée. En décembre suivant, il s'affiche publiquement avec Marion Maréchal, figure de la famille Le Pen et du Rassemblement national. Il évoque alors une  avec . Fortement critiqué par le président du groupe UAI Jean-Christophe Lagarde, il quitte son groupe parlementaire à l'Assemblée quelques jours plus tard. Il redevient député non-inscrit et évoque un .

En 2020, il fait à nouveau polémique en publiant un selfie avec Alexandre Benalla, connu pour une affaire de violences en manifestation, et en essayant d'en faire son collaborateur parlementaire. Le , il annonce sur le plateau de Touche pas à mon poste ! sa candidature à l’élection présidentielle de 2022. Le lendemain, il diffuse sur Twitter un lien permettant d'accéder à des vidéos privées à caractère sexuel impliquant Benjamin Griveaux, député et candidat aux élections municipales de 2020 à Paris, dans une relation extraconjugale. Il explique son acte par sa volonté de  le concerné.

Il est élu en  conseiller consulaire dans la deuxième circonscription de Suisse, étant l’unique élu de la liste sans étiquette « Français en Suisse – Libres ! », qui obtient 11 % des suffrages. Il se fait remarquer pour ses positions sur l'avortement en s'opposant à l'allongement du délai légal d'avortement voté en février 2022.

En mars 2022, il se rend en Ukraine en guerre face à la Russie.

Il rejoint dès octobre 2021 la campagne d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle de 2022 ainsi que le parti Reconquête et exprime son souhait d’être candidat aux élections législatives sous les couleurs du parti d'extrême-droite. Au second tour de l'élection présidentielle, il annonce néanmoins son soutien à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen.

Lors des élections législatives de 2022, il se présente sans avoir pu obtenir l’investiture de Reconquête. Il est éliminé dès le premier tour, n'ayant recueilli que 4,48 % des suffrages exprimés dans la 6 circonscription des Français de l'étranger.

En décembre 2022, Joachim Son-Forget affirme rejoindre la section cantonale genevoise de l'Union démocratique du centre, un parti suisse conservateur et nationaliste, sur son profil Facebook. Cette information est par la suite démentie par Céline Amaudruz, la présidente du parti. Il tente d'adhérer début 2023 à la section yverdonnoise de l'UDC, dans le canton de Vaud, mais son adhésion est finalement refusée.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sixième circonscription des Français établis hors de France
 Circonscriptions législatives des Français établis hors de France
 Liste des députés de la  de la Cinquième République

Liens externes 
 
 
 
 

Député des Français établis hors de France
Député de la XVe législature de la Ve République
Député membre de La République en marche
Membre du groupe UDI et indépendants
Personnalité du Parti socialiste (France)
Personnalité de Reconquête (parti politique)
Personnalité de l'Union démocratique du centre
Candidat aux élections législatives françaises de 2022
Radiologue français
Naissance en avril 1983
Naissance à Séoul